DDR pode ser:

 Sigla de Dragões da Real; torcida organizada do São Paulo Futebol Clube.
 DDR, double data rate, técnica de transferência de dados.
 DDR, "Discagem Direta a Ramal"; um tipo de discagem em telefonia ou
 Sigla de Dance Dance Revolution, um jogo de videogame e arcade.
 Sigla de Deutsche Demokratische Republik, nome em alemão para a antiga Alemanha Oriental.

Desambiguações de siglas